

Істіклол — гірська вершина у Язгулемському хребті
 Істіклол — місто республіканського підпорядкування
 Істіклол — село, Шахрітуський район, Хатлонська область